Пичурино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пичурино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Пичурино — село в Балашовском районе Саратовской области.